Sidebottom est le nom de famille de :

 Arnie Sidebottom (né en 1954), joueur de cricket anglais ;
 Garry Sidebottom (né en 1954), joueur australien de football australien ;
 Ryan Sidebottom (né en 1978), joueur de cricket anglais, fils d'Arnie Sidebottom ;
 Sid Sidebottom (né en 1951), homme politique australien.

Patronyme anglais